Соревнования по самбо на Европейских играх 2015 прошли 22 июня в столице Азербайджана, в городе Баку, в Спортивно-концертном комплексе имени Гейдара Алиева.

Календарь

Медалисты

Мужчины

Женщины

Спортивные объекты

Примечания 

Соревнования на Европейских играх 2015
Соревнования по самбо на Европейских играх
Самбо в Азербайджане
2015 год в самбо